Le patronyme Baltus très répandu dans les pays du nord de l'Europe, notamment en Belgique, en Hollande, et en Allemagne ainsi que dans le nord et l'est de la France représente la forme familière de Baltazar, ancien nom de baptême d'origine hébraïque qui signifie bel protège la vie du roi. 

Jean François Baltus (1667-1743) : théologien jésuite et orateur français. 
Basile Guy Marie Victor Baltus de Pouilly (1766–1845) : général de brigade sous le Premier Empire
Jean Baltus (1880-1946) : peintre paysagiste provençal
Jean Baltus (1903-1996) : homme politique belge
Madeleine Baltus (1905-1986) : femme de lettres
Jennifer Baltus-Möres (°1983) :  femme politique belge 
Balthus (1908-2001) : Balthasar Kłossowski (de Rola), dit « Balthus », peintre figuratif français d'origine polonaise
Charles-Henri Maricel-Baltus (1954-) : écrivain antillais
Anne Baltus (1956-) : dessinatrice